Abderrahmane Meziani (1942-2016), footballeur international algérien
 Adel Meziani (1976-), footballeur algérien
 El Hadi Meziani (1961-), artiste peintre et écrivain algérien 
 Hamza Meziani (19?-), acteur français
 Hayat Meziani (1964-), femme politique algérienne